Вила-Флор  (порт. Vila) — топоним.

 Вила-Флор — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Браганса. 
 Вила-Флор (Риу-Гранди-ду-Норти) — населённый пункт и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. 
 Вила-Флор (район) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Браганса.